Paracoenia är ett släkte av tvåvingar. Paracoenia ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vattenflugor
Paracoenia